Тургут Реис джамия може да се отнася за:
 Тургут Реис джамия (Балчик)
 Тургут Реис джамия (Истанбул)